Gyamfi ist der Familienname folgender Personen:

 Bright Gymafi (* 1996), ghanaischer Fußballspieler
 Charles Kumi Gyamfi († 2015), ghanaischer Fußballspieler und -trainer
 Joana Adu-Gyamfi (* 1973), deutsche Schauspielerin
 Marsha Owusu Gyamfi (* 1978), deutsche Basketballspielerin
 Matthew Kwasi Gyamfi (* 1957), ghanaischer Geistlicher, Bischof von Sunyani
 Maxwell Gyamfi (* 2000), deutscher Fußballspieler